Finisterre (span.) oder Finistère (franz.) oder Fisterra (galic.), abgeleitet von lat. finis terrae (‚Ende der Welt/des Festlandes‘), steht für:

Personen:
 Alejandro Finisterre (1919–2007), spanischer Schriftsteller und Erfinder

Musik:
 Finisterre (Band), italienische Band von Fabio Zuffanti

Geografie:
 Fisterra (Galicien), spanische Gemeinde in der Provinz A Coruña, Galicien
 Fisterra (Comarca), Verwaltungseinheit in der spanischen Autonomen Gemeinschaft Galicien
 Kap Finisterre oder Cabo Fisterra, die Spitze einer Halbinsel in der Gemeinde Fisterra
 Département Finistère, das westlichste Département Frankreichs in der Bretagne
 Finisterre-Gebirge oder Finisterre Range, Gebirgszug im Nordosten Papua-Neuguineas

Schiffe:
 Cap Finisterre (Schiff, 1911), ein im Jahre 1911 bei Blohm & Voss gebauter Schnelldampfer für die Hamburg-Süd
 Cap Finisterre (Schiff, 1956), ein im Jahre 1956 bei Howaldtswerke-Deutsche Werft gebautes Fracht- und Kühlschiff für die Hamburg-Süd
 HMS Finisterre (D55), ein Zerstörer der Battle-Klasse der Royal Navy
 MS Cap Finisterre (1956), ein am 16. Mai 1956 fertiggestelltes Schiff der deutschen Handelsmarine

Seeschlachten vor Kap Finisterre zwischen der französischen und der britischen Marine:

Siehe auch:
 Finis terrae